El término Aguaturbia puede referirse a:

 Aguaturbia, banda chilena de rock psicodélico de la década de 1970.
 Aguaturbia, álbum homónimo de la banda de 1970.
 Aguaturbia, vol. 2, álbum de la banda del mismo 1970.

Quizás también quiso referirse a:
 Agua Turbia, nombre en Latinoamérica de la película «Dark Water», del año 2002.